Als Streuungsparameterwird in der Stochastik bezeichnet
 Spezieller Formparameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Skalenparameter
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Dispersionsmaß (Stochastik)